Ларедо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-Орьенталь. Занимает площадь 13 км². Население — 12 378 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Кантабрии
Города Кантабрии